Восемь кораблей Королевского флота носили название HMS Glasgow в честь шотландского города Глазго:

 HMS Glasgow (1707) — 20-пушечный корабль 6 ранга, бывший шотландский Royal Mary. Передан Королевскому флоту в 1707, продан в 1719.
 HMS Glasgow (1745) — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1745; продан в 1756.
 HMS Glasgow (1757) — 20-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1757; сгорел в 1779.
 HMS Glasgow (1814) — 40-пушечный фрегат пятого ранга типа Endymion. Спущен на воду в 1814; разобран в 1829.
 HMS Glasgow (1861) — деревянный винтовой фрегат. Спущен на воду в 1861; продан в 1884.
 HMS Glasgow (1909) — лёгкий крейсер типа Town. Спущен на воду в 1909; продан в 1927.
 HMS Glasgow (C21) — лёгкий крейсер типа Town. Спущен на воду в 1936; отправлен на слом в 1958.
 HMS Glasgow (D88) — эсминец типа 42. Спущен на воду в 1976. Выведен из состава флота в 2005 ; отправлен на слом в 2009.

См. также 
 HHS Glasgow — корабль, построенный для султана Занзибара по образцу HMS Glasgow 1861 года. Потоплен в 1896 во время Англо-Занзибарской войны.